Сезон ЖНБЛ 2011/2012 — это 32-й сезон женской национальной баскетбольной лиги (ЖНБЛ), по окончании которого чемпионом, в третий раз, стала команда «Данденонг Рейнджерс». Это был последний сезон, когда в финальные игры выходили по пять клубов.

В регулярном чемпионате приняло участие десять клубов, столько же сколько и в прошлом. Он стартовал 7 октября матчем между командами «Таунсвилл Файр» и «Бендиго Спирит», в котором «Файр» обыграли соперника со счётом 74:67. Регулярный чемпионат в этом сезоне завершился 18 февраля, MVP которого была признана центровая клуба «Аделаида Лайтнинг» Сьюзи Баткович. Тренер клуба «Аделаида Лайтнинг», Питер Бакл, был признан тренером года, Карли Мийович из команды «Австралийского института спорта» — новичком года. Официально же турнир 2011/2012 годов закончился 11 марта, когда команда «Данденонг Рейнджерс» разгромила в финальном матче команду «Буллин Бумерс» со счётом 94:70, а MVP финала была признана защитник «Рейнджерс» Кэтлин Маклауд.

Регулярный чемпионат 
 И = Игр, В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Финалы 

Перед началом полуфинальных матчей клубы, занявшие в турнирной таблице четвёртое и пятое места, разыграли в так называемом финале устранения последнюю путёвку в финальные игры сезона, в котором 22 февраля команда «Таунсвилл Файр» переиграла клуб «Сидней Юни Флэймз» со счётом 85:78.

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 

 Самый ценный игрок женской НБЛ: Сьюзи Баткович, Аделаида Лайтнинг
 Самый ценный игрок финала женской НБЛ: Кэтлин Маклауд, Данденонг Рейнджерс
 Новичок года женской НБЛ: Карли Мийович, Австралийский институт спорта
 Лучший оборонительный игрок женской НБЛ: Алисия Пото, Сидней Юни Флэймз
 Лучший снайпер женской НБЛ: Сьюзи Баткович, Аделаида Лайтнинг
 Тренер года женской НБЛ: Питер Бакл, Аделаида Лайтнинг

 Сборная всех звёзд женской НБЛ:
 З Кэтлин Маклауд (Данденонг Рейнджерс)
 З Саманта Ричардс (Буллин Бумерс)
 З Белинда Снелл (Сидней Юни Флэймз)
 Ф Дженна О’Хей (Данденонг Рейнджерс)
 Ф Шанавия Дауделл (Таунсвилл Файр)
 Ц Сьюзи Баткович (Аделаида Лайтнинг)

Ссылки 
 
 
 

ЖНБЛ в сезоне 2011/2012